Ansonia ornata är en groddjursart som beskrevs av Günther 1876. Ansonia ornata ingår i släktet Ansonia och familjen paddor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Paddor
ornata